Натуральне число 801
 801 рік до нашої ери
 801 рік нашої ери